Termenul „Moab” se poate referi la:

 Moab, o regiune din Palestina la est de Iordan precum și un regat/oraș antic din ținut
 Moab, Utah un orășel din SUA
 Prescurtarea denumirii unei bombe americane ( GBU-43 Massive Ordnance Air Blast)